significa «séptima calle» en idioma japonés y puede referirse a:

 Shichijō-dori, una de las calles tradicionales que recorre de este a oeste en la antigua capital de Heian-kyō, hoy Kioto.
 Familia Shichijō, una familia cortesana kuge descendiente del clan Fujiwara.
 Estación Shichijō, ubicada en Higashiyama-ku (Kioto).
 Akira Shichijō, político japonés.

Véase también 
  Ichijō - Nijō - Sanjō - Shijō - Gojō - Rokujō - Shichijō - Hachijō - Kujō - Jūjō

Apellidos japoneses